Eukratydes I − władca Baktrii w latach ok. 170–145 p.n.e.
 Eukratydes II − władca Baktrii w latach ok. 145–140 p.n.e.